Zbójno (gemeente)
 Zbójno (Koejavië-Pommeren)
 Zbójno (Lublin)
 Zbójno (Mazovië)
 Zbójno (Święty Krzyż)